Білоусівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Білоусівська волость — Золотоніського повіту Полтавської губернії;
 Білоусівська волость — Лохвицького повіту Полтавської губернії.